Fraticelli ist der Familienname folgender Personen:

 Franco Fraticelli (1928–2012), italienischer Filmeditor

Siehe auch:
 Fratelli
 Fratizellen (ital. Kleine Brüder), im Mittelalter frei herumziehende franziskanische Bettelmönche, die im 13. und 14. Jahrhundert aus der Spiritualen-Bewegung hervorgegangen waren